Сэ́мюэл «Сэм» Ллойд-мла́дший (; 12 ноября 1963, Вестон, Вермонт, США—30 апреля 2020) — американский актёр и музыкант, участник группы The Blanks. Сэм является племянником актёра Кристофера Ллойда. Больше всего известен по роли юриста Теда в сериале «Клиника».

Карьера 
До переезда в Лос-Анджелес Сэм играл в театре Вестона. Актёр участвовал в группе The Blanks, исполнявшей акапелла песни из заставок реклам, мультфильмов и телесериалов. Эта группа была задействована в съёмках сериалов «Клиника» и «Город хищниц».

Личная жизнь 
Ллойд был женат на Ванессе Ллойд, в декабре 2018 года у пары родился сын Уэстон.

Болезнь и смерть 
В середине января 2019 года у Ллойда начались регулярные головные боли, и он быстро потерял около 5 килограмм веса. Первоначально он решил, что симптомы были вызваны его напряжённым, бессонным графиком жизни, который включал в себя заботы о новорожденном сыне Уэстоне и больной матери. Но, в конце концов, состояние Ллойда ухудшилось, и его врач назначил ему компьютерную томографию, которая выявила опухоль головного мозга. Хирурги пытались удалить опухоль, но вскоре обнаружили, что она расположена слишком близко к остальной части мозга, что не позволило безопасно удалить её. Несколько дней спустя Ллойд узнал, что рак, помимо мозга, уже распространился в лёгких, позвоночнике, челюсти и печени. Актёр умер 30 апреля 2020 года в Лос-Анджелесе на 57-м году жизни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы The Blanks

Выпускники Сиракьюсского университета